Navarro může být:

místní jméno
 Navarro (Avilés) – správní oblast ve Španělsku v Asturii
 Navarro (Buenos Aires)) – argentinské sídlo v oblasti Buenos Aires
 Navarro County – okres v Texasu v USA
 Navarro (Kalifornie) – sídlo v Kalifornii v USA

příjmení osob
 Agustín Hernández Navarro (1924) – mexický architekt
 Carla Suárezová Navarrová (1988) – španělská tenistka
 Carlos Arias Navarro – španělský šlechtic a politik
 Dave Navarro (1967) – americký kytarista
 David Navarro – španělský fotbalista
 Emilio Navarro – portorický basketbalista
 Ernesto de la Guardia Navarro – panamský politik a prezident
 Fats Navarro (1923–1950) – americký jazzový trumpetista a skladatel
 Fernando Navarro – španělský fotbalista
 Francine Navarro (1950–2008) – francouzská módní návrhářka
 Iván Navarro – španělský tenista
 Javier Navarro – španělský fotbalista
 José Antonio Navarro – americký texaský politik a státník
 Myriam Hernández Navarro – chilská zpěvačka a písničkářka
 Nicolás Navarro – mexický fotbalista, brankář
 Vhong Navarro – filipínský herec a zpěvák
 Yvonne Navarro – americká publicistka a scenáristka

jiný význam
 Navarro (seriál) – francouzský televizní seriál
 Antoine Navarro – hlavní postava seriálu (hraje ji Roger Hanin)

Související články 
 Navara

Rozcestníky - příjmení